Ilford – dzielnica Londynu, dawniej samodzielne miasto
 Ilford – brytyjska firma fotograficzna
 Ilford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset